Terdenge ist der Familienname folgender Personen:

Franz Terdenge (* 1948), deutscher Jurist und Richter am Bundessozialgericht
Gerrit Terdenge (* 1975), deutscher Basketballspieler
Hermann Terdenge (1882–1959), deutscher Diplomat und Verwaltungsbeamter